Il singolare maschile  del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6–7, 7–6, 6–7, 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (finale)
 Vitas Gerulaitis (Campione)
 Assente
 Eddie Dibbs (semifinali)
 Harold Solomon (quarti di finale)
 Brian Gottfried (primo turno)
 José Higueras (terzo turno)
 José Luis Clerc (secondo turno)

 John Alexander (terzo turno)
 Tim Gullikson (secondo turno)
 Adriano Panatta (quarti di finale)
 Corrado Barazzutti (terzo turno)
 Ilie Năstase (primo turno)
 Peter Fleming (primo turno)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Dick Stockton (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1979